Posen Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Posen Township (Michigan)
 Posen Township (Minnesota)